Иррита́тор ( «беспокоящий») — хищный динозавр мелового периода (альбский ярус, 110—100 млн лет назад), ископаемые остатки которого были найдены в Бразилии.

Систематика

Описание 

Ирритатор входит в семейство спинозаврид и является ближайшим родственником таких динозавров, как спинозавр и барионикс.

На передних лапах ирритатора находился огромный серповидный коготь, который имелся у всех динозавров этого семейства. У ирритатора были очень похожие на крокодильи челюсти, которыми удобно выхватывать из воды рыбу. Ирритатор очень похож на барионикса, однако имел меньшие размеры (ирритатор — самый мелкий спинозаврид).

Ирритатор по образу жизни — хищный динозавр, обитавший 110—100 млн лет назад в меловом периоде (альбский ярус). Его ископаемые остатки были обнаружены в Южной Америке на территории Бразилии. Некоторые палеонтологи полагают, что ископаемые остатки этого динозавра принадлежат другому спинозавриду — ангатураме.

Как и все другие представители семейства, ирритатор по строению морды был похож на нынешних крокодилов. Внешне он напоминал барионикса, только имел меньшие размеры. Ирритатор был двуногим хищником, достигавший в длину 7-8 метров, в высоту он имел примерно 2,5 метра или чуть больше, а весил до 2 тонн. Ирритатор передвигался на задних лапах, которые имели по три больших и одному маленькому пальцу. Если большие пальцы вместе со стопой были опорными, то маленький земли даже не касался. На трёхпалых передних лапах ирритатора, как и у других представителей семейства, имелся огромный серповидный коготь, который имелся у всех динозавров этого семейства.

У ирритатора были почти крокодильи челюсти, которыми удобно выхватывать из воды рыбу, которая и составляла основу его рациона. Череп ирритатора достигал в длину 80 см. По мнению некоторых учёных, на голове ирритатора, кроме надбровных гребней, был ещё один вырост, предназначенный для привлечения самок. Есть предположение, что ирритатор мог иметь и маленький «парус», служивший, как и у спинозавра, для кондиционирования тела.

Ирритатор вёл водный и наземный образ жизни, поэтому кроме рыбы, питался небольшими травоядными динозаврами, а также некоторыми представителями рода птерозавровых. Челюсти ирритатора были полны острых зубов, которые различались по размерам и форме, хотя напоминали в основном вытянутые зубья пилы. Всего в челюстях ирритатора насчитывалось до 80 зубов.

Длина ирритатора составляла 8 м, высота — 3 м, а масса — 600 кг.

Череп ирритатора достигал 80 см в длину.

Ссылки 

Спинозавриды
Динозавры Южной Америки
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 1996 году